Anapolon steht für:

 einen Teil der philippinischen Stadtgemeinde Arakan (Cotabato)
 einen Handelsnamen des anabolen Steroids Oxymetholon